30 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych  Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Sformowany w czasie I wojny światowej.

Korpus wchodził w skład armii:
 11 Armii (15.11.1914 - 17.01.1915)
 9 Armii (17.02 -  19.08.1915)
 8 Armii (1.08.1915 - 1.07.1916)
 Armii Specjalnej (1.07 - 1.11.1916)
 4 Armii (12.12.1916 - grudzień 1917)

Dowódcy Korpusu:
 gen. lejtnant F. M. Webel (grudzień 1914 - marzec 1915)
 gen. lejtnant A. M. Zajonczkowskij  (marzec 1915 - lipiec 1910)

Bibliografia 
 A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.

Armia Imperium Rosyjskiego